Tattoo, anglický název pro tetování či čepobití, může být:

 Tattoo (album, Rory Gallagher) – album Roryho Gallaghera z roku 1973
 Tattoo (album, David Allan Coe) – album Davida Allana Coe z roku 1977
 Tattoo (skladba) – skladba Mikea Oldfielda z roku 1992
 Tattoo (píseň, Van Halen) – píseň skupiny Van Halen z roku 2012
 Tattoo (píseň, The Who) – píseň skupiny The Who z roku 1967
 Tattoo (píseň, Jordin Sparks) – píseň zpěvačky Jordin Sparks z roku 2007